El Flaco – soprannome di Albano Bizzarri, calciatore argentino.
 El Flaco – soprannome di Federico Fernández, calciatore argentino.
 El Flaco – soprannome di Enzo Francescoli, calciatore uruguaiano.
 El Flaco – soprannome di Iván Kaviedes, calciatore ecuadoriano.
 El Flaco de Oro – soprannome di Agustín Lara, cantante messicano.
 El Flaco – soprannome di César Luis Menotti, allenatore di calcio argentino.
 El Flaco – soprannome di Diego Novaretti, calciatore argentino.
 El Flaco – soprannome di Javier Pastore, calciatore argentino.
 El Flaco – soprannome di Luis Alberto Spinetta, cantante argentino.
 El Flaco – soprannome di Nicolás Spolli, calciatore argentino.
 El Flaco – soprannome di Michele Vicino, cantautore italiano.
 El Flaco – soprannome di Julio Daniel Martinez, giocatore di baseball statunitense.